Seez kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Séez, departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Schweiz 

 Seez (vattendrag i Schweiz), Sankt Gallen,